Ві́льямс () — прізвище валлійського походження, третє за поширеністю у Великій Британії

Антропоніми

А 
 Амансіо Вільямс — аргентинський архітектор;
 Арчі Вільямс — американський легкоатлет.

Б 
 Бак Вільямс — американський баскетболіст 80-х і 90-х, форвард;
 Берт Вільямс — англійський футболіст 1940-х і 1950-х;
 Бріана Вільямс — ямайська легкоатлетка;
 Броді Вільямс — британський плавець;
 Брук Вільямс — новозеландська акторка.

В 
 Василь Робертович Вільямс — радянський ґрунтознавець-агроном, академік АН СРСР, АН БРСР, ВАСХНІЛ
 Вільям Карлос Вільямс — американський поет, прозаїк, драматург
 Вінус Вільямс — американська тенісистка
 Волт Вільямс — американський баскетболіст, форвард

Г 
 Гас Вільямс — американський баскетболіст, захисник
 Генк Вільямс — американський кантрі-виконавець
 Грант Вільямс — американський легкоатлет

Д 
 Давид Рис Вільямс — канадський астронавт
 Даніель Вільямс — німецький та американський футболіст
 Даніель Вільямс — ямайська легкоатлетка
 Девід К. Вільямс — американський науковець, професор Індіанського університету, фахівець з конституцієтворення
 Джастін Вільямс — канадський хокеїст
 Джей Вільямс — американський баскетболіст, захисник
 Джейсон Вільямс — канадський хокеїст
 Джейсон Вільямс — американський баскетболіст, форвард і центровий
 Джейсон Вільямс — американський баскетболіст, захисник
 Джеффрі Нелс Вільямс — американський астронавт
 Джером Вільямс — американський баскетболіст, форвард
 Джо Вільямс — політичний діяч Островів Кука
 Джон Вільямс — американський композитор
 Джон Вільямс — валлійський колишній професіональний рефері зі снукеру
 Джордж Крістофер Вільямс — американський еволюційний біолог

Е 
 Елвін Вільямс — американський баскетболіст, захисник
 Елліот Вільямс — американський баскетболіст, захисник
 Еллісон Вільямс — американська акторка
 Енді Вільямс — американський співак і актор
 Енді Вільямс — ямайський футболіст
 Ерік Вільямс — американський баскетболіст, форвард і захисник
 Ешлі Вільямс — американська актриса

І 
 Іветт Вільямс — спортсменка з Нової Зеландії, олімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину 1952 року.
 Іньякі Вільямс (1994) — іспанський футболіст

К 
 Келлі Вільямс — американська акторка
 Кен Вільямс — англійський борець айкідо
 Кларенс Вільямс III — американський актор

Л 
 Лу Вільямс — американський баскетболіст, захисник
 Лусінда Вільямс (1937) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1960).

М 
 Майкл Вільямс ( 1966) — американський баскетболіст, захисник
 Майкл К. Вільямс (1966—2021) — американський актор і танцюрист.
 Марвін Вільямс ( 1986) — американський баскетболіст, форвард
 Мейсі Вільямс ( 1997) — англійська акторка

Н 
 Ніко Вільямс (2002) — іспанський футболіст

О 
 Обрі Вільямс () — гаянський художник.
 Олівія Вільямс () — британська акторка

Р 
 Ральф Воан-Вільямс (1872–1958) — британський композитор, органіст, диригент і музично-громадський діяч.
 Реджі Вільямс ( 1964) — американський баскетболіст, захисник і форвард.
 Рей Вільямс (1954—2013) — американський баскетболіст, захисник.
 Рекс Вільямс ( 20 липня 1933) — англійський колишній професіональний гравець в снукер та англійський більярд. Є семиразовим чемпіоном світу з англійського більярду і дворазовим фіналістом чемпіонату світу зі снукеру.
 Роб Вільямс — британський веслувальник
 Роббі Вільямс — британський співак
 Роббі Вільямс — британський гравець у снукер
 Робін Вільямс — американський актор

С 
 Серена Вільямс — американська тенісистка
 Стюарт Вільямс — валлійський футболіст та футбольний тренер

Т 
 Тайгер Вільямс — канадський хокеїст
 Таматі Вільямс — новозеландський футболіст
 Тед Вільямс — американський письменник-фантаст
 Теннессі Вільямс — американський письменник

У 
 Уліс Вільямс — американський легкоатлет.

Ф 
 Фаррелл Вільямс — американський хіп-хоп виконавець та репер
 Фенвік Вільямс — новошотландський воєначальник британців вікторіанської епохи

Ч 
 Чарлз Вільямс (1909—1975) — американський письменник детективного жанру.

Ш 
 Шейн Вільямс (*1986) — ірландський футболіст, захисник та півзахисник.
 Шеннон Вільямс — американська борчиня вільного стилю, чотириразова срібна призерка чемпіонатів світу, Панамериканська чемпіонка

Топоніми

Вільямс — гора (2538 м) в горах Південні Альпи, на Південному острові, в регіоні Вест-Кост

Вільямс — місто, штат Аризона
 Вільямс — місто, штат Каліфорнія
 Вільямс — місто, штат Айова
 Вільямс — місто, штат Міннесота
 Вільямс — місто, штат Південна Кароліна
 Вільямс Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсільванія
 Вільямс Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсильванія
 Вільямс — переписна місцевість в окрузі Лоуренс, штат Індіана
 Вільямс — переписна місцевість, штат Орегон
  — гора (3242 м) у гірському хребті Совтуз в Скелястих горах (штат Айдахо)

Вільямс — мис на узбережжі Землі Вікторії, на західному краї берега Пеннелл, Східна Антарктида

Інше 
 Вільямс — російське наукове видавництво
 Вільямс — спортивна команда Формули-1
 3641 Вільямс Бей — невеликий астероїд головного поясу
 Вільямс — кратер на видимій стороні Місяця

Посилання 
 
Прізвища